Neslişah Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Ömer Faruk e Sabiha Sultan, nipote del Califfo Abdülmecid II e del Sultano Mehmed VI. 
Safvet Neslişah Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed Abdülkadir e nipote del Sultano Abdülhamid II.